Widdows steht für:
 Point Widdows, Landspitze in Antarktika

Widdows ist der Familienname folgender Personen:
 Connor Widdows (* 1992), kanadischer Filmschauspieler
 Robbie Widdows (* 1961), englischer Dartspieler
 Robin Widdows (* 1942), britischer Automobilrennfahrer
 Sarah Widdows, kanadische Kinderdarstellerin

Siehe auch:
 Widows
 Widdowson